Die rote Blume steht für:

 Die rote Blume (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin (1883)
 Die rote Blume (Hildegard Kurt), Sachbuch von Shelley Sacks und Hildegard Kurt (2013)

Siehe auch:
 Die roten Blumen, deutscher Titel des Gedichtbands Sarkanās puķes von Aspazija (1897)
 Die roten Blumen, deutscher Titel der Farblithographie Les fleurs rouges von Marc Chagall (1973)
 Die feuerrote Blume, sowjetischer Film von Irina Powolozkaja (1978)
Rothblum